

Queimadas est une municipalité de l'État de Bahia ;
 Queimadas est une municipalité de l'État de la Paraïba.

Le village de Queimadas sur l'ile de São Nicolau

Voir aussi 
 

Queimadas